Louis Charles Kolff (1867-1922), Nederlands burgemeester
 Louis Charles Kolff (1893-1970), Nederlands burgemeester